Александр Головачёв:
 Головачёв, Александр Алексеевич (1909—1945) — советский военачальник, дважды Герой Советского Союза.
 Головачёв, Александр Михайлович (1917—2006) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.